Das Herrendoppel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Jonas Björkman und Todd Woodbridge waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Michaël Llodra und Fabrice Santoro gegen Mark Knowles and Daniel Nestor, welches Knowles und Nestor in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2002